Curada ima više značenja:
 Curada, Mantua
 Curada, Sondrio